Ioan Moraru ist der Name folgender Personen:

* Ioan Moraru (Mediziner) (1927–1989), rumänischer Mediziner 
 Ioan Moraru (Politiker) (* 1949), rumänischer Politiker